Résultats détaillés de l'édition 2012 du tournoi de tennis professionnel masculin de Moselle.

Faits marquants 
 Jo-Wilfried Tsonga domine Andreas Seppi en finale (6-1, 6-2) en 51 minutes. C'est le deuxième titre de la saison pour le Français et le neuvième de sa carrière.
 En double, Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin s'imposent face à Johan Brunström et Frederik Nielsen.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moselle
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Moselle
ATP 2012
Tennis en France en 2012
Tennis en septembre 2012
Sport en France en septembre 2012